Революционная рабочая партия — название партий в разных странах мира, преимущественно троцкистской ориентации:

 Революционная рабочая партия в Боливии.
 Революционная рабочая партия Минданао (Филиппины).
 Революционная рабочая партия в России.

Также:
 Рабочая революционная партия в Великобритании.